, une communauté en Géorgie.
 , une communauté dans l'Iowa
 , une communauté dans le Kentucky.
 Powersville, un village du comté de Putnam, dans le Missouri.